Detta är en lista över planscherna i Suecia antiqua et hodierna.

Volym 1 : Stockholm med omnejd

Volym 2 : Sörmland och norrut

Volym 3 : Götaland och Finland

Referenser

Noter

Källor

Externa länkar

Suecia antiqua et hodierna
Planscherna i Suecia antiqua et hodierna